Vincenzo Brenna – architetto italiano
 Vincenzo Brenna – calciatore svizzero